A Once Upon a Time  jelentheti a következőket:

 Once Upon a Time, 1944-es film Cary Grant főszereplésével
 Once Upon a Time, Donna Summer-album
 Once Upon a Time, Simple Minds-album
 Once Upon a Time, Cliff Richard-dal

Kapcsolódó szócikkek 
 Volt egyszer egy Amerika (Once Upon a Time in America), 1984
 Volt egyszer egy Mexikó (Once upon a Time in Mexico), 2003
 Kínai történet (Once Upon a Time in China), 1991
 Kínai történet 2. (Once Upon a Time in China 2)
 Kínai történet 3. (Once Upon a Time in China 3)
 Once Upon a Time in China and America
 Egyszer volt, hol nem volt (Once Upon a Time), 2011-es televíziós sorozat